Bella (voornaam), een meisjesnaam
Bella (Potenza), een gemeente in de Italiaanse provincie Potenza
Bella (film), een film uit 2006
Bella (2018), een film uit 2018 
Bella Swan, hoofdpersonage uit de serie Twilight
Bella (stripfiguur), een personage uit de Vlaamse stripreeks Jommeke
Bella (Maître Gims), een single van de Franstalige artiest Maître Gims